Pedro Téllez-Girón es el nombre varios nobles españoles pertenecientes a la familia Téllez-Girón, condes de Ureña y luego duques de Osuna.

Pedro Téllez-Girón y Fernández de Velasco (-1531), también llamado Pedro Girón. III Conde de Ureña. 
Pedro Téllez-Girón y de la Cueva (1537-1590) I duque de Osuna.
Pedro Téllez-Girón y Velasco (1574-1624), III duque de Osuna.
Pedro Téllez-Girón (VIII duque de Osuna)
Pedro Téllez-Girón (IX duque de Osuna)
Pedro Téllez-Girón y Beaufort Spontin (1810-1844) XI duque de Osuna.
Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso-Pimentel ( -1851) (príncipe de Anglona).
Pedro Téllez-Girón y Fernández de Santillán (1882-1900) XIII duque de Osuna.